Аэропорт Закаталa — аэропорт города Загатала Загатальского района Азербайджана.

Аэропорт расположен у южной подошвы Главного Кавказского хребта. Последняя реконструкция аэровокзального комплекса и взлётно-посадочной полосы была завершена в 2008 году, после которой в 2009 году аэропорту был присвоен международный статус.

Перевозчики и пункты назначения 
 AZAL: Баку — Международный аэропорт имени Гейдара Алиева; Нахичевань
 ИрАэро: Москва — Домодедово

См. также 
 Список аэропортов Азербайджана

Примечания 

Аэропорты Азербайджана